Live in Paris – album di John Coltrane del 1965
 Live in Paris '87 – album dei Litfiba del 1987
 Live in Paris – album degli Psychic TV del 1986
 Live in Paris 1975 – album dei Deep Purple del 2001
 Live in Paris – album di Diana Krall del 2005
 Live in Paris 05 – album di Laura Pausini del 2005
 Live in Paris – album di Seal del 2005
 Live in Paris – album dei New York Ska Jazz Ensemble del 2008
 Live in Paris – album dei Tinariwen del 2015